Schwarze Perlen – film del 1919 diretto da Erik Lund
Schwarze Perlen – documentario del 2008 diretto da Benedikt Rubey